NGC 3382 — двойная звезда в созвездии Малого Льва. Внесена в каталог Лоуренсом Парсонсом в 1874 году.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

3382
Малый Лев (созвездие)
Двойные звёзды